Silverthorne  – città della Contea di Summit, Colorado  (Stati Uniti d'America)
 Silverthorne  – processore Intel